Bíreš ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Bíreš (* 1969), tschechoslowakischer Skirennläufer
 Andrej Bíreš (* 1993), slowakischer Eishockeyspieler
 Marián Bíreš (* 1964), tschechoslowakischer Skirennläufer